John Leslie (apresentador de televisão) 
 John Leslie (político) 
 John Leslie (ator pornô)

Desambiguações de antropônimos